Mount Savoia bezeichnet zwei nach Luigi Amedeo di Savoia-Aosta, Duca degli Abruzzi (1873–1933) benannte Berge:

 Mount Luigi di Savoia in Uganda
 Luigi Peak in der Antarktis